Amtsgericht Fürth ist der Name folgender deutscher Gerichte:

 Amtsgericht Fürth (Bayern), im bayerischen Landgerichtsbezirk Nürnberg-Fürth
 Amtsgericht Fürth (Hessen), im hessischen Landgerichtsbezirk Darmstadt